Werling ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Werling (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Emilie Locher-Werling (1870–1963), Zürcher Mundartschriftstellerin
 Hans-Otto Werling (* 1954), deutscher Naturwissenschaftler, Antibiotikaforscher und Gymnasiallehrer
 Henri Werling (1879–1961), Jesuit, Pfarrer und Apostolischer Administrator
 Johannes Friedrich Werling, deutscher katholischer Theologe.
 Michael Werling (* 1950), deutscher Architekt, Hochschullehrer und Bauhistoriker